Peter Lundgren kan avse bland andra:

 Peter Lundgren (politiker) (född 1963), svensk sverigedemokratisk politiker, ledamot av Europaparlamentet
Peter Lundgren (politiker II) – en politiker i Västra Götalands läns östra valkrets
Peter Lundgren (politiker III) – en politiker i Östergötlands län
 Peter Lundgren (tennisspelare), (född 1965), tennisspelare
 Peter Lundgren (volleybollspelare), (född 1987), volleybollspelare